Волчин () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ключборкский повет, Опольское воеводство. Население — 14 139 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Сельские округа 
 Бруны
 Брыница
 Бжезинки
 Дучув-Малы
 Дучув-Вельки
 Гералцице
 Коможно
 Кшивичины
 Лигота-Волчиньска
 Маркотув-Малы
 Маркотув-Дужы
 Рожнув
 Скалонги
 Шум
 Шимонкув
 Свиняры-Мале
 Свиняры-Вельке
 Вонсице
 Вежхы
 Вежбица-Дольна
 Вежбица-Гурна
 Шклярня-Шимонковска

Соседние гмины 
 Гмина Бычина
 Гмина Домашовице
 Гмина Ключборк
 Гмина Мурув
 Гмина Покуй
 Гмина Рыхталь
 Гмина Тшциница

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Ключборкский повет